Traverza může být :

 ocelový nosník v profilu ve tvaru "I" nebo "U"
 v barokních fortifikacích se jednalo o příčnou zděnou výztuhu chránící prostor proti boční palbě a střepinám granátů
 úhybný pohyb při šermu
 zvláštní vodohospodářská stavba
 Traverza (hudební skupina) – česká punkrocková skupina

Související články 
traverz